Buckhurst bezeichnet:

 Baron Buckhurst, erblicher britischer Adelstitel, der je einmal in der Peerage of England und in der Peerage
 Buckhurst Hill (London Underground), oberirdische Station der London Underground